Der Fantalk ist eine deutsche Fernsehsendung, die auf dem Sportsender Sport1 ausgestrahlt wird.

Geschichte 

Am 18. August 2009 ging der Fantalk erstmals im Deutschen Sportfernsehen auf Sendung. Damals nannte er sich noch Heimspiel – Der FanTalk. Verschiedene Gäste aus der Sport- und Unterhaltungsbranche diskutierten in der 11 Freunde Bar im Essener Stadtteil Rüttenscheid über ein Thema aus dem Bereich des Fußballs. In der Bar versammelten sich neben den Prominenten auch Fans, weshalb sich die Sendung Fantalk nannte.

Als erster Stammgast war der Kabarettist Frank Goosen eingeplant. Neben ihm waren Reiner Calmund, Rainer Mendel (Fanbeauftragter des 1. FC Köln) und Ben Redelings in der ersten Sendung eingeladen. Moderatoren der ersten Stunde waren Frank Buschmann und Lou Richter, die im Wechsel durch die Show führten. Torsten Knippertz war als Co-Moderator dafür zuständig, die Meinungen der Zuschauer in der Bar einzufangen und mit den Fernsehzuschauern via Internet zu kommunizieren.

Zunächst wurden bis April 2010 circa 30 Folgen produziert. Nach einer fast zweijährigen Pause kehrte die Sendung mit dem neuen Sponsorennamen Mobilat Fantalk im Januar 2012 wieder zurück in das Programm von Sport1. Sie ersetzte die zuvor ausgestrahlten Formate Bundesliga Aktuell Spezial beziehungsweise Dienstag LIVE – Der Fußball-Talk, bei denen die Dienstagspartien der UEFA Champions League live im Studio analysiert wurden. Moderatoren waren Thomas Helmer und Frank Buschmann.

Am 14. Februar 2012 begann die Sendung erstmals bereits um 20:15, womit die Champions League-Übertragung begleitet werden konnte. Die Dauer der Folge dehnte sich damit auf mehr als drei Stunden aus. Die Sendung bekam den Titel Mobilat Fantalk XXL. Live-Bilder von den Partien dürfen nicht gezeigt werden, da der Pay-TV-Sender Sky die alleinigen Rechte an der Übertragung der Dienstagsspiele besitzt.

Seit Beginn der Saison 2012/13 ist Peter Neururer Stammgast. Diese Funktion gab er auch nicht auf, als er im April 2013 nach über dreijähriger Vereinslosigkeit Trainer des VfL Bochum wurde.

Im April 2013 erzielte die Sendung ihre bis dato höchste Reichweite, als während der Halbfinal-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid mehr als eine Million Zuschauer einschalteten.

Am 6. August 2013 kehrte die Sendung mit einer neuen Staffel aus der Sommerpause zurück. Frank Buschmann, der seine Zusammenarbeit mit dem Sender beendete, wurde durch Sascha Bandermann ersetzt. Thomas Herrmann, Thomas Strunz und Stefan Schnoor etablierten sich als Gäste neben Peter Neururer.

Anfang August 2014 gab die Bitburger Brauerei bekannt, zur Saison 2014/15 neuer Titelsponsor der Sendung zu werden. Sie heißt seitdem Bitburger Fantalk.

Moderatoren

Episodenliste 
Die Episodenliste umfasst nur die Folgen, die seit der Rückkehr der Show im Januar 2012 unter dem Titel Mobilat Fantalk ausgestrahlt wurden. In den Jahren 2009 und 2010 gab es ungefähr 30 Folgen, die unter dem Titel Heimspiel – Der FanTalk liefen.
Staffel 1
Staffel 2
Staffel 3
Staffel 4

Weblinks 
 Fantalk bei sport1.de
 Fantalk Videos bei sport1.de
 www.11freunde-diebar.de

Einzelnachweise 

Fußballsendung (Fernsehen)
Fernsehtalkshow (Deutschland)
Sport1
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2000er Jahre
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre
Medien (Essen)